Лукас Гастон Робертоне (; родился 18 марта 1997, Конкордия, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник испанского клуба «Альмерия».

Биография 
Робертоне — воспитанник клуба «Велес Сарсфилд». 27 августа 2016 года в матче против «Химансии Ла-Плата» он дебютировал в аргентинской Примере. 24 февраля 2018 года в поединке против «Ривер Плейт» Лукас забил свой первый гол за «Велес Сарсфилд».

Примечания

Ссылки 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»